Ci-après les sportifs les plus médaillés aux Jeux olympiques :

Sur plusieurs éditions 
 
Liste des athlètes masculins et féminins les plus médaillés aux Jeux olympiques d'été et d'hiver et détenteurs d'au moins cinq titres olympiques. 
Le nageur américain Michael Phelps, avec ses 28 médailles au total en 4 olympiades, est le sportif ayant récolté le plus de médailles. Il détient aussi le record de médailles d'or obtenues lors de Jeux olympiques avec 23 titres.

Sur une seule édition des Jeux olympiques 
Avec huit médailles d'or olympiques aux Jeux olympiques d'été de 2008, Michael Phelps est l'athlète le plus titré sur une édition.

 : Roman Petushkov a obtenu 6 médailles d'or lors des Jeux paralympiques de Sotchi 2014, 3 en biathlon et autant en ski de fond.

Nombre de participations olympiques 
 Dix : Ian Millar
 Huit : Claudia Pechstein (5 titres), Josefa Idem (1 titre), Noriaki Kasai,  Oksana Chusovitina (1 titre)
 Sept : Jeannie Longo (1 titre), Rajmond Debevec (1 titre), Abdullah al-Rashidi, Jesús Ángel García, Simon Ammann (4 titres)
 Six : Ole Einar Bjørndalen (8), Birgit Fischer (8), Aladár Gerevich (7), Zoran Primorac, Jörgen Persson, Jean-Michel Saive

Références